Osoby o tym nazwisku:
 Erwin Wąsowicz – polski technolog żywności i żywienia
 Marek Wąsowicz – polski historyk prawa
 Wojciech Wąsowicz – polski wokalista i autor tekstów